Idea peut avoir plusieurs significations :

 En philosophie, et plus particulièrement dans la Théorie des formes (ou théorie des idées) de Platon, idea ou ιδέα correspond à la notion d'Idée ;
 Idea est un genre de papillons dans la classification des espèces ;
 Idea est le cinquième album (troisième à l'international) des Bee Gees, sorti en 1968.

Sigle

IDEA est un sigle qui désigne :
 Identité et action, un mouvement politique italien, créé en 2015 ;
 International Data Encryption Algorithm, un algorithme de chiffrement symétrique ;
 International Diving Educators Association, une organisation de plongée sous-marine américaine.
 Interactive Data Extraction and Analysis , un logiciel d'analyse de donnée développé par CaseWare Inc.
 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, une organisation intergouvernementale comprenant des États de tous les continents pour promouvoir la démocratie durable dans le monde.
Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval.

Voir aussi 
 Idaea (autre genre de papillons).